Abbaye du Val-Benoît, ancienne abbaye de Liège, Belgique
Val-Benoît, site construit par l'université de Liège sur le site de l'abbaye ci-dessus
Gare de Val-Benoît, ancienne halte ferroviaire de la ligne 125 située face au site du Val-Benoît
Pont-rails du Val-Benoît, pont ferroviaire situé à proximité du site de l'abbaye